

Patronyme 
 Elon Musk (né en 1971), ingénieur, entrepreneur, chef d'entreprise et milliardaire sud-africain naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002. 
 Maye Musk (née en 1948), diététicienne canado-sud-africaine connue comme mannequin, mère d'Elon Musk.
 Simon James Musk (né en 1985), catcheur britannique plus connu sous le nom de El Ligero.

Toponyme 
 gare de Musk, une gare ferroviaire, située au lieu-dit Musk sur le territoire de la partie non organisée du nord District de Sudbury dans la province de l'Ontario, au Canada.

Nom commun 
 musk est le mot anglais pour le musc.